Лично-командный чемпионат России по международным шашкам среди мужчин 2007 года проходил одновременно с турниром у женщин с 20 по 27 октября в г. Уфе. Место проведения: шашечный клуб «Башнефть», ул. Достоевского, 49. Являлся отборочным к Чемпионату России по международным шашкам среди мужчин 2008 года (для спортсменов, занявших 1-6 места). Главный судья В. Д. Чернышев.

С целью отбора к финалам Чемпионата России среди мужчин по международным шашкам к участию также допускались победители территориальных соревнований и спортсмены, имеющие звание не ниже «кандидат в мастера спорта». В турнире участвовала Тамара Тансыккужина, чемпионка мира среди женщин.
 Командный зачет

 - Тверская область

 — 	Москва	

 — 	Республика Башкортостан

Таблица

1 место - Тверская область 11 очков

Калмаков Андрей		1 место

Столяров Андрей		3 место

Бонадыков Сергей	7 место

2 место

Москва			20 очков

Костионов Иван		5 место

Чулков Кирилл		6 место

Малышев Николай		9 место

3 место - Республика Башкортостан 27 очков

Амриллаев Муродулло	2 место

Ишимбаев Ринат		12 место

Шайбаков Айнур		13 место

4 место - Саха (Якутия)		30 очков

Колесов Гаврил		4 место

Токусаров Иван		10 место

Гуляев Николай		16 место

5 место - Санкт-Петербург		36 очков

Трофимов Иван		8 место

Верховых Александр	11 место

Штрафные очки		17 место

6 место - Брянская область	46 очков

Ковалевский Константин	14 место

Маркин Василий		15 место

Штрафные очки		17 место

 Личный зачет

 — Андрей Калмаков

 — Муродулло Амриллаев

 — Андрей Столяров

(к) — означает командный зачёт.

Матч за 2 место: Амриллаев-Столяров 2-0

Чемпионаты России в 2007 году
Командные чемпионаты России по международным шашкам среди мужчин
Соревнования по международным шашкам в Уфе
2007 год в шашках
Октябрь 2007 года
2007 год в Башкортостане